Saurolophus (que significa "lagarto com crista") é um gênero de dinossauro herbívoro e semibípede que viveu durante a primeira metade do período Cretáceo. Media de 9 a 12 metros de comprimento, 5,2 metros de altura e pesava cerca de 4 toneladas.

O Saurolophus viveu na América do Norte e na Ásia. Possuía uma crista na parte de cima do crânio que se estendia até atrás da nuca, provavelmente usada para impressionar as fêmeas ou para emitir sons de alerta, caso houvesse perigo por perto.

Outras espécies 
 Saurolophus angustirostris
 Saurolophus krischtofovici (Não confirmado)

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Hadrosauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Dinossauros da Ásia
Espécies fósseis descritas em 1912